Ганс Галь (1890—1987) — австрійський композитор і музикознавець.
 Галь Еміль Михайлович (1898—1960) — радянський актор.
 Нора Галь (1912—1991) — радянський перекладач англійської та французької літератури російською мовою, літературний критик і теоретик перекладу, редактор.
 Галь Олексій Трохимович (1924—1943) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.
 Ріку Галь (* 1980) — фінський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника за збірну команду Фінляндії.
 Узіель Галь (1923—2002) — конструктор стрілецької зброї, творець пістолета-кулемета Узі.

 Галь Альберман (* 1983) — ізраїльський футболіст, півзахисник клубу «Маккабі» (Тель-Авів) і національної збірної Ізраїлю.

Галь — природна територія боліт в Брестській області.

Гошен-ле-Галь — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Сен-Галь — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Лозер.
 Сен-Галь-сюр-Сіуль — муніципалітет у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Сен-Ромен-ан-Галь — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Рона.

Див. також 
 GAL